Bagnolo peut désigner:
 Bagnolo Cremasco, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie
 Bagnolo di Lonigo, hameau italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie
 Bagnolo Mella, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie
 Bagnolo in Piano, commune italienne de la province de Reggio d'Émilie dans la région Émilie-Romagne
 Bagnolo Piemonte, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont
 Bagnolo di Po, commune italienne de la province de Rovigo dans la région Vénétie
 Bagnolo del Salento, commune italienne de la province de Lecce, dans la région des Pouilles
 Bagnolo San Vito, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie en Italie